Muirfield – campo da golf di Gullane, Scozia
 Muirfield – montagna sottomarina dell'Oceano Indiano